Евгения Васильевна Игнатенко (; 8 марта 1913 год, село Дивное, Ставропольская губерния — 17 июля 1990 года, Львов, Украина) — бригадир слесарей-сборщиков Львовского приборостроительного завода Львовского совнархоза, Украинская ССР. Герой Социалистического Труда (1960).

Родилась в 1913 году в крестьянской семье в селе Дивное Ставропольской губернии. В 1939 году вступила в ВКП(б). Во время Великой Отечественной войне трудилась на танковом заводе. В конце 1940-х годов переехала во Львов, где трудилась слесарем, бригадиром слесарей-сборщиков на Львовском электротехническом заводе (будущий «Львовприбор»). Работала на этом заводе до выхода на пенсию.

Бригада Евгении Игнатенко досрочно выполнила задания и социалистические обязательства шестой пятилетки и стала одной из первых бригад на заводе, получивших почётное звание «Бригада коммунистического труда». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1960 года «в ознаменование 50-летия Международного женского дня, за выдающиеся достижения в труде и особо плодотворную общественную деятельность» удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избиралась депутатом Львовского городского Совета народных депутатов 8 — 11 созывов (1961—1969).

Скончалась во Львове в 1990 году.

Литература 
 Газета «Вільна Україна» (Львів) — июнь, 1960.

Ссылки